Rettenbeck ist

ein Familienname:
 Lenz Kriss-Rettenbeck (1923–2005), deutscher Volkskundler und Museumsdirektor

ein Ortsname:
 Rettenbeck (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern